Popy peut désigner :

Popy, une entreprise créée en 1971, qui exerce son activité dans le domaine de la fabrication de jouets ;
Francis Popy,  compositeur lyonnais du  ;
Le Parc Francis-Popy, parc lyonnais situé dans le  de Lyon à la Croix Rousse qui doit son nom au compositeur Francis Popy, né dans le quartier.